Фейн

Топоним
 Фейн – река в Ирландии.

Фамилия 
 Фейн, Георг (1803–1869) – немецкий журналист-демократ, один из первых немецких социалистов. 
 Фейн, Эдуард (1813—1858) — немецкий юрист.